Kula, membre o relatiu a la tribu dels kules, clan ijaw que viuen a la LGA d'Akuku Toru, al sud-oest de l'estat de Rivers, al sud de Nigèria
 Kula (Turquia), municipi i districte de la Província de Manisa, a l'actual Turquia
 Municipi de Kula, municipi búlgar pertanyent a la província de Vidin, amb capital a la ciutat de Kula
 Kula o intercanvi kula, intercanvi cerimonial que es realitza entre els pobladors de la Nova Guinea
 Dorsal de Kula-Farallon, dorsal oceànica extinta que existí entre les plaques tectòniques de Kula i de Farallon a l'oceà Pacífic durant el període Juràssic
 Dorsal Pacífic-Kula, dorsal oceànica extinta que existí entre les plaques tectòniques del Pacífic i de Kula a l'oceà Pacífic 
 Placa de Kula, placa tectònica que va començar un procés de subducció a mesura que Pangea se separava durant el període Juràssic, la placa es va enfonsar sota la placa nord-americana